ABBA Oro: Grandes Éxitos — альбом гурту ABBA з піснями іспанською мовою, випущений лейблом Polydor в 1993 році в США. Він є еквівалентом їх «золотого» альбому, іспаномовна версія якого спочатку вийшла під назвою Gracias Por La Música на початку 1980 року.

Список пісень 
 «» — 4:17
 «» — 5:30
 «Gracias Por La Música» («») — 3:49
 «La Reina Del Baile» a.k.a. «Reina Danzante» («Dancing Queen») — 4:02
 «Al Andar» («Move On») — 4:44
 «¡Dame! ¡Dame! ¡Dame!» («Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)») — 4:51
 «Estoy Soñando» («») — 4:38
 «» — 3:34
 «» — 3:09
 «Conociéndome, Conociéndote» («Knowing Me, Knowing You») — 4:04
 Бонуси з 1999 р.
 «Felicidad» («Happy New Year») — 4:24
 "Andante, Andante — 4:39
 «Se Me Está Escapando» («Slipping Through My Fingers») — 3:52
 «No Hay A Quien Culpar» («When All Is Said And Done») — 3:13
 «» — 3:00

Посилання 
 Allmusic  
 

Альбоми ABBA